ciò che è pertinente all'antica regione della Battria
 Lingua battriana